Visible Noise — це британський незалежний лейбл, заснований в 1998 році екс-менеджером Cacophonous Records, Julie Weir.

Гурти, підписані на лейбл 

Теперішні

 The Dead Formats
 Blitz Kids

Колишні
 Bring Me the Horizon
 Bullet for My Valentine
 Oceans & Anchors
 Me vs Hero
 Outcry Collective
 The Plight
 Your Demise
 Goatsblood
 Ancient Ceremony
 Brides
 Burn Down Rome
 Cry For Silence
 Days of Worth
 Devil Sold His Soul
 Fireapple Red
 Kilkus
 Kill II This
 Labrat
 The Legacy
 Lostprophets
 Miss Conduct
 Number One Son
 Opiate
 Primary Slave
 The Stupids

Посилання 
Visible Noise Офіційний сайт
Сторінка лейблу на MySpace 
Visible Noise  на Rockmidgets.com
Інтерв'ю з Julie Weir, HitQuarters,2009 

Підприємства, засновані 1998
Британські лейбли звукозапису‎
Засновані у Великій Британії 1998